In the Shadows е трети студиен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. Първи албум след събирането на групата през 1992 г. Някои издания включват бонус песента Return of the Vampire... 1993 с участието на Ларс Улрих от Metallica.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Тими Хансен – бас
 Мортен Ниелсен – барабани
 Сноуи Шоу – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1993 година